RAN é uma abreviatura e pode referir-se a:

 Regional Area Network, rede de computadores de uma região geográfica específica;
 Marinha Real Australiana (em inglês: Royal Australian Navy), ramo naval das Forças Armadas da Austrália;
 Academia de Ciências da Rússia (em inglês: Russian Academy of Sciences), academia nacional de ciências da Rússia

Ver também
 Ran, página de desambiguação

Desambiguação
Desambiguações de siglas